Грин-Ри́вер (, брит.: [griːn ˈrɪvə], амер.: [grin ˈrɪvər
], «зелена річка») — місцевість в англомовних країнах.

Географія

Грин-Ривер (Папуа-Нова Гвінея) — район в Папуа-Новій Гвінеї.
 Грин-Ривер (річка) — річка в Папуа-Новій Гвінеї.

Грин-Ривер — місто, штат Юта
 Грин-Ривер — місто, штат Вайомінг

Лінгвістика 
 Грин-Ривер — інша наза абауської мови у Папуа-Новій Гвінеї.

Інше 
  (геологія)
 Green River — гранджова музична група з Сіетлу.